Пакистан принимал участие в Летних Олимпийских играх 1992 года в Барселоне (Испания) в одиннадцатый раз за свою историю, и завоевал одну бронзовую медаль.

Бронза 
 Хоккей на траве, мужчины.

Состав олимпийской сборной Пакистана

Хоккей на траве 

 Спортсменов — 16

Мужчины 
 Состав команды

 Результаты
 Группа A

 1/2 финала

 Матч за 3-е место

Итог: -е место

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 www.sports-reference.com 

1992
Страны на летних Олимпийских играх 1992 года
1992 год в Пакистане